Tread Softly – film del 1952 diretto da David MacDonald
Tread Softly – film tv del 1957 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Tread Softly – cortometraggio del 2005 diretto da Heebok Lee
Tread Softly – cortometraggio del 2011 diretto da Bryan Simcox